

Sigle 
 Upu – acronimo dell'Unione postale universale

Geografia 
 Upu o Apu – regione storica che circonda Damasco
 Upu – villaggio figiano

Chimica 
 UPU – abbreviazione dell'elemento chimico Unpentunium